Mertoyudan (plaats)
Mertoyudan (onderdistrict)